Woronow (russ. Воронов, auch Voronov bzw. Voronoff transkribiert) ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Iwanowitsch Woronow (1910–1994), sowjetischer Politiker
 Iwan Dmitrijewitsch Woronow (1915–2004), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Jewgeni Sergejewitsch Woronow (* 1986), russischer Basketballspieler
 Juri Nikolajewitsch Woronow (1874–1931), russischer Botaniker
 Nikolai Nikolajewitsch Woronow (1899–1968), sowjetisch-russischer Hauptmarschall der Artillerie 

 Wital Woronow (* 1983), weißrussischer Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber, siehe Wital Woranau
Siehe auch:
 Woroniw
 Woronowa
 Woronowo
 Woronowicz